Butler Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Butler Township (Lonoke County, Arkansas)
 Butler Township (Randolph County, Arkansas)
 Butler Township (Illinois)
 Butler Township (DeKalb County, Indiana)
 Butler Township (Franklin County, Indiana)
 Butler Township (Miami County, Indiana)
 Butler Township (Butler County, Iowa)
 Butler Township (Calhoun County, Iowa)
 Butler Township (Jackson County, Iowa)
 Butler Township (Scott County, Iowa)
 Butler Township (Michigan)
 Butler Township (Minnesota)
 Butler Township (Harrison County, Missouri)
 Butler Township (Pemiscot County, Missouri)
 Butler Township (St. Clair County, Missouri)
 Butler Township (Nebraska)
 Butler Township (Columbiana County, Ohio)
 Butler Township (Darke County, Ohio)
 Butler Township (Knox County, Ohio)
 Butler Township (Mercer County, Ohio)
 Butler Township (Montgomery County, Ohio)
 Butler Township (Richland County, Ohio)
 Butler Township (Adams County, Pennsylvania)
 Butler Township (Butler County, Pennsylvania)
 Butler Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Butler Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Butler Township (Day County, South Dakota)
 Butler Township (Sanborn County, South Dakota)